Belovar je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 330 stanovnika te 90 obiteljskih kućanstava.
Po popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 378 stanovnika.

Znamenitosti 
 Zgrada stare škole (Belovar)

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete